Harry Boland (1887–1922) – irlandzki polityk
 Harry Boland – irlandzki koszykarz